Кальміуський район (Маріуполь)
 Кальміуський район (Донецька область)